Rumble Pak — съёмное устройство от компании Nintendo, поддерживающее функцию вибрации. Различные версии устройства выпускались для игровых консолей Nintendo 64, Nintendo DS, и Nintendo DS Lite. После выпуска Rumble Pak функция вибрации, уже интегрированная в контроллеры, стала стандартной для большинства игровых систем.

История 
Оригинальный Rumble Pak для игрового контроллера Nintendo 64 был выпущен в апреле 1997 года в Японии, в июле 1997 года — в Северной Америке и в октябре того же года — в Европе. Аксессуар работал от двух батареек AAA и подключался в слот картриджа памяти контроллера.

Rumble Pak вышел в комплекте с игрой Star Fox 64, а двумя месяцами позже стал доступен в продаже отдельно. Впоследствии значительная часть выпускаемых игр для N64 имела поддержку Rumble Pak, а некоторые ранее вышедшие тайтлы были выпущены в новых версиях с поддержкой устройства вибрации.

Поддержку Rumble Pak имеет также карманная игровая консоль Nintendo DS. Устройство подключается в слот Game Boy Advance. Первой игрой, поддерживающей Rumble Pak, стала Metroid Prime Pinball, вместе с которой он шёл в комплекте.

См. также 
 DualShock

Примечания 

Nintendo
Появились в 1997 году в Японии